Die Bezeichnung Geschäftssprache kann sich beziehen auf

 die „Fachsprache“ der Geschäftswelt und der Wirtschaft (Wirtschaftssprache), z. B. Business English als Sparte der englischen Sprache 
 eine Handelssprache, die zur Verständigung in der mehrsprachigen (internationalen) Wirtschaft dient
 eine Verkehrssprache, die zur Verständigung in mehrsprachigen (internationalen) Organisationen dient
 die Amtssprache eines Landes

Siehe auch: